Triftbach ist ein Gewässername:

 Alter Triftbach, Anfangsstück des Triftbach (Mangfall) vom zugehörigen Wuhrhaus bis Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Triftbach (Aare), linker Zufluss vom Hienderstock der Aare beim Unteraargletscher (zum Grimselsee) im Gemeindegebiet von Guttannen, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern 
 Triftbach (Mangfall), linker Nebenkanal der Mangfall vom Wuhrhaus von Bruckmühl bis nach Bad Aibling, beide Orte im Landkreis Rosenheim, Bayern, mit zunächst dem Namen Alter Triftbach
 Triftbach (Mattervispa), linker Zufluss der Mattervispa vom Triftgletscher in Zermatt, Bezirk Visp, Kanton Wallis
 Triftbach (Saaservispa), rechter Zufluss der Saaservispa vom dortigen Triftgletscher in Saas-Grund, Bezirk Visp, Kanton Wallis
 Triftbach (Torrenbach), rechter Zufluss des Torrenbachs (zur Feevispa, zur Saaservispa) vom Tällihorn bei Saas-Fee, Bezirk Visp, Kanton Wallis

Siehe auch:
 Triftgraben
 Triftwasser